Petrovice Gornje (Tuzla, BiH)
Petrovice Gornje (Kalesija, BiH)